Floris de Vriendt es el apellido de dos hermanos artistas flamencos del siglo XVI:

 El escultor y arquitecto Cornelis Floris de Vriendt.
 El pintor Frans Floris de Vriendt.